Eugène Bellangé (1837-1895) – pittore francese
 Hippolyte Bellangé (1800-1866) – pittore, incisore e litografo francese 
 Pierre-Antoine Bellangé (1757-1827) – ebanista, disegnatore, arredatore francese